«Мост Европы» — название нескольких картин:
 «Мост Европы» — картина Гюстава Кайботта, написанная в 1876 году.
 «Мост Европы» — картина Клода Моне, написанная в 1877 году.